

Persone 
 Alain Cuny (1908-1994), attore francese
 Albert Cuny (1880 circa–...), linguista francese
 Claude Cuny (?), dirigente sportivo francese
 Gilles Cuny (1965), paleontologo francese
 Paul Cuny (1872-1925), imprenditore e politico francese

Sigle 
 CUNY, City University of New York